L'IUT de Saint-Étienne est rattaché à l'université Jean Monnet et prépare à deux diplômes : le bachelor universitaire de technologie (BUT) après un Bac et la licence professionnelle après un Bac+2. Il propose 7 BUT , et 17 licences professionnelles. Il est composé de 2400 étudiants repartis sur 7 départements. Il propose de nombreuses formations en formation continue, alternance et validation d'acquis et de l'expérience (VAE).

BUT 
 Génie biologique 
 Génie électrique et informatique Industrielle 
 Génie mécanique et productique 
 Bachelor universitaire de technologie - Gestion administrative et commerciale des organisations 
 Gestion des entreprises et des administrations 
 Mesures physiques 
 Techniques de commercialisation

Licence professionnelle 
 Activités et Techniques de Communication
 Animateur des Technologies de l'Information et de l'Internet (ATII)
 Automatique et Informatique Industrielle
 Réseaux et Instrumentation Intelligente pour les Systèmes Automatisés (LR2II)
 Bâtiment et Construction
 Conducteur de Travaux en Maison Individuelle (CTMI) 
 Commerce
 Commercialisation des Liquides et des Produits Alimentaires (Liquides) (DISTRILIA)
 Développement Commercial International de la PME PMI (DCI)
 Technico-Commercial (TC)
 Gestion de la Production Industrielle
 Management et Ingénierie des Systèmes de Production (GPI)
 Gestion des Ressources Humaines
 Gestion des Ressources Humaines Appliquée aux PME (GRH)
 Management des Organisations
 Assistant Contrôleur de Gestion (ACG)
 Assistant Comptable et Financier de PME et PMI (ACOFI)
 Mécanique
 Conception de Produits Industriels (CPI)
 Mesures et Essais en Acoustique et Vibrations (AVTECH)
 Protection de l'Environnement
 Gestion et Exploitation des Eaux (GEE)
 Transformations Industrielles
 Production du Vide et Traitement sous Vide des Matériaux (TECHVIMAT)

Directeurs 
 Christian Forestier : 1977

Liens externes 
 IUT de Saint-Étienne
 Université Jean Monnet

Références 

 

Enseignement supérieur à Saint-Étienne
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Université Jean-Monnet-Saint-Étienne